Пи́за () — провинция в Италии, в регионе Тоскана.  Его столица город Пиза. Площадь   и населением 421,642 человека (), это вторая по численности населения и пятая по величине провинция Тосканы. Состоит из 37 муниципальных образований.

Её история восходит к этрускам и финикийцам. Провинция достигла расцвета и влияния в Средиземноморье в XII и XIII веках. Пиза, столица провинции, известна своей падающей башней и другими историческими достопримечательностями, привлекающими туристов.

Примечания